Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии () — католический храм в городе Манаус, Бразилия. Кафедральный собор архиепархии Манауса. Национальный памятник (ID 1192). 

Первый католический храм во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Манаусе был построен в монахами-миссионерами из ордена кармелитов в 1695 году. В 1756 году этот храм был перестроен по инициативе губернатора Мануэлом да Гама Лобу Д’Альмаду (Manoel da Gama Lobo D’Almada). В 1850 году эта церковь значительно пострадала во время пожара.

В 1858 году началось строительство современного храма по проекту архитектора Себастьяна Хосе Базилиу Пиррона (Sebastião José Basílio Pyrrho). Этот же архитектор построил в Манаусе храм святого Себастьяна.
 
15 августа 1878 года состоялось освящение современного храма. В 1892 году была учреждена епархия Манауса (сегодня — архиепархия) и храм стал кафедральным собором.

В 1927 году храм посетила представители Бразильская императорская семья бразильской императорской семьи и 10 июля 1980 года в храме совершил святую мессу римский папа Иоанн Павел II во время своего первого визита в Бразилию.

Примечания

Литература 
 Marcus Vinicius De Miranda Corrêa, Cápsula do Tempo: Arqueologia da Arquitetura na Catedral Metropolitana de Manaus, ISBN 9788578937362
 Mário Ypiranga Monteiro, A Catedral Metropolitana de Manaus (sua longa historia), Sérgio Cardoso & Cia. Ltda. Editôres, 1958, ISBN 9788575120392.

Ссылки 
 Metropolitan Cathedral of Our Lady of the Conception, Manaus, AMAZONAS, Brazil
  Igreja da Matriz Nossa Senhora da Conceição

Католические храмы Бразилии
Храмы Манауса
Здания и сооружения, заложенные в 1858 году
Храмы, построенные в 1878 году